Эль-Эррумблар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Население составляет 777 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки